Кало́ (, изначально Zincaló) — парацыганский язык Иберийского полуострова. Кале
пришли туда в средние века из Африки и Прованса. Со временем подвергся сильной испанизации и в настоящее время представляет собой особый извод испанского языка с вкраплениями цыганской лексики. Близок ему и португальский кало (Calão).

История 

После окончания реконкисты испанские власти занялись активной ассимиляцией цыган. Большинство из них со временем полностью перешло на государственный язык, сохраняя ряд лексем, которые вошли и в испанский.

Цыганские заимствования в испанском 

 gachó («человек») от цыганского «человек-нецыган»
 chaval («мальчик», «сын») от цыганского «мальчик, сын»
 parné («деньги») от цыганского «беленькие»
 currelar («работать»),
 fetén («превосходный»),
 pinreles («ступни») от цыганского «ступни»
 biruji («холод»)
 churumbel («ребёнок»)
 camelar («соблазнять») от цыганского «хотеть, любить».

Парацыганские языки
Смешанные языки
Романские языки